Barcelonais peut désigner :
 Un habitant de Barcelone, capitale de la Catalogne ;
 Le catalan barcelonais, dialecte du catalan parlé à Barcelone.

Voir aussi
 Barcelonès, une comarque de Catalogne